Sieff ist der Familienname folgender Personen:

 Annika Sieff (* 2003), italienische nordische Kombiniererin
 Israel Sieff, Baron Sieff (1889–1972), britischer Manager, Unternehmer, Zionist und Politiker
 Jeanloup Sieff (1933–2000), französischer Fotograf
 Marcus Sieff, Baron Sieff of Brimpton (1913–2001), britischer Unternehmer und Zionist
 Rebecca Sieff (1890–1966), britische Zionistin

Siehe auch:
 Sief (Begriffsklärung)
 Siff